Поль Элюа́р (, собственно Эже́н Эми́ль Поль Гренде́ль (); 14 декабря 1895, Сен-Дени — 18 ноября 1952, Париж) — французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников.

Жизнь и творчество 
В 1912 году у юного Элюара был обнаружен туберкулёз, он был вынужден прервать свою учёбу в Париже и уехать лечиться в Швейцарию. Там в санатории он познакомился с Еленой Дьяконовой, которую называл Гала. Она стала его музой, именно тогда он начал писать стихи. В 1917 году Поль Элюар и Гала поженились, через год у них родилась дочь Сесиль. Поэт участвовал в Первой мировой войне как санитар в госпитале, на фронте он написал сборник стихов, впервые подписавшись именем Поль Элюар. В 1918 году его «открыл» Жан Полан, он же познакомил его с Бретоном, Арагоном, Максом Эрнстом. Вместе с ними Элюар стал одним из основателей дадаизма, а затем сюрреализма. В 1923 году порвал с дадаизмом, поссорившись с Тристаном Тцара.

В 1926 году вместе с другими сюрреалистами вступил в коммунистическую партию, в 1933 был исключён за антисоветские высказывания, но в 1942 году был вновь принят. В марте 1924 года, за день до выхода из печати поэтического сборника Mourir de ne pas mourir («Умирать оттого, что не умираешь»), упомянутого в одном письме Элюара как его последняя книга, он, неожиданно для всех, отправился в путешествие, оставив прощальную записку только отцу. Гала и его друзья думали, что он мёртв. Путешествие вокруг света длилось семь месяцев. Удалившись от родного дома, он стал слать письма своей жене, и Гала смогла присоединиться к мужу, найдя его уже в Азии, откуда они вместе вернулись во Францию.

В 1929 году Поль Элюар встречает Сальвадора Дали и с ним же позднее знакомит свою жену. Гала принимает решение уйти от Элюара к Дали, который по этому случаю написал «Портрет Поля Элюара». Дали высказался об этом так:«Я чувствовал, что на меня возложена обязанность запечатлеть лик поэта, с Олимпа которого я похитил одну из муз». В 1929 году он повстречал Марию Бенц (Нюш), его новую музу, а в будущем супругу. В 1930 году Гала окончательно ушла от Элюара к Сальвадору Дали, оформив развод в 1932 году, и в 1934 Элюар женился на Нюш.

Написал стихи о преступнице Виолетте Нозьер, когда она была обвиняемой (совершила преступление и арестована в 1933-м, осуждена в 1934-м году).

Во время Гражданской войны в Испании Поль выступал против франкистского движения. В те годы он сблизился с Пабло Пикассо; именно картина художника «Герника» вдохновила Элюара на написание поэмы «Победа Герники».

В начале Второй мировой войны Поль обосновался в Париже и присоединился к подпольной борьбе против оккупировавших Францию нацистов. Он писал стихи, чтобы поддержать дух партизан в годы Сопротивления. Листовки с текстом одного из самых знаменитых произведений Элюара «Свобода» разбрасывались с английских самолётов над Францией. В 1942 году, уже в подполье, он был вновь принят в коммунистическую партию.

После войны поэта постиг новый удар, смерть любимой жены Нюш. Поль Элюар путешествовал по всему миру, участвуя в различных конгрессах, посвящённых миру и как представитель движения сюрреалистов. В 1950 году в Варшаве он участвовал во II Всемирном конгрессе сторонников мира, на котором был создан Всемирный совет мира. В том же году он познакомился с Доминик Лемор, они сочетались браком в 1951 году. Поль написал сборник стихов «Феникс», посвящённых их отношениям и вновь обретённой радости жизни. В феврале 1952 года поэт представлял французскую культуру на юбилее Виктора Гюго в Москве.

18 ноября 1952 года Поль Элюар скончался от инфаркта, похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Признание 
Лауреат Международной премии мира (1952).

К произведениям Элюара писали музыку Ф. Пуленк, А. Соге, Л. Ноно, К. Саариахо, А. Волконский, Александр Градский, Витаутас Баркаускас.

Название романа Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде» (Un peu de soleil dans l’eau froide, 1969) взято из поэмы Элюара «Жить здесь» (Vivre ici), опубликованной в 1926 году.

Писатель и сценарист Фредерик Фахардье дал имя Эжена Гринделя (настоящее имя Элюара) герою своего романа «Стиль»(1984), легшего в основу фильма «Не будите спящего полицейского» с Аленом Делоном и Мишелем Серро.

Память 
 Одна из премий, присуждаемых Обществом французских поэтов носит имя Поля Элюара.

 2 апреля 2007 года астероид (15752) Éluard был назван в честь поэта.

Оценка творчества 
М. Яснов отмечает: «Элюар настаивал на исключении чувственного мира из сюрреалистических произведений, а на практике оказался одним из самых эмоциональных поэтов».

Библиография 
 Premiers poèmes/ Первые стихотворения (1913)
 Le Devoir/ Долг (1916, первая книга, которая вышла под псевдонимом Поль Элюар)
 Le Devoir et l’Inquiétude/ Долг и тревога (1917)
 Les animaux et leurs hommes, les hommes et leurs animaux/ Животные и их люди, люди и их животные (1920)
 Mourir de ne pas mourir/ Умирать оттого, что не умираешь (1924)
 Capitale de la Douleur/ Град скорби (1926)
 Les Dessous d’une vie ou la Pyramide humaine/ Изнанка одной жизни, или Человеческая пирамида (1926)
 L’Amour la Poésie/ Любовь поэзия (1929)
 Ralentir travaux/ Отставить работы (1930, в соавторстве с А. Бретоном и Р. Шаром)
 La Vie immédiate/ Сама жизнь (1932)
 La rosé publique/ Роза для всех (1934)
 Yeux fertiles/ Плодоносные глаза (1936)
 Poésie et vérité 1942/ Поэзия и правда 1942 года (1942)
 Les sept poèmes d’amour en guerre/ Семь стихотворений о любви на войне (1943)
 Poésie ininterrompue/Непрерывная поэзия (1946)
 Le dur désir de durer/ Жаркая жажда жить (1946, иллюстрации М.Шагала)
 Notre vie/ Наша жизнь (1947)
 Ode à Staline/ Ода Сталину (1950)
 Tout dire/ Всё сказать (1951)
 Le Phénix/ Феникс (1951)

Публикации на русском языке 
 [Стихи] // Лившиц Б. От романтиков до сюрреалистов: Антология французской поэзии. : Время, 1934, с. 139—140
 Поль Элюар Стихи. Перевод с французского. — Предисловие И. Эренбуга. Состав. и ред. О. Савича. Худож. Н. Шиловский. — : ГИХЛ, 1958. — 342 с.; порт. — 10 000 экз.
 Поль Элюар Избранные стихотворения. Перевод с французского и предисловие Павла Антокольского. — : Издательство иностранной литературы, 1961. — 72 с.
 Стихи / Пер. М. Ваксмахера. — : Наука, 1971 (Литературные памятники)
 [Стихи] // Западноевропейская поэзия XX века. — : Художественная литература, 1977, с.595—604
 Стихотворения. : Художественная литература, 1985
 Стихи. Пер. М. Анкудинова // https://web.archive.org/web/20070929174716/http://teneta.rinet.ru/1998/transl_stihi/ankudinov/eluard.htm
 [Стихи] // Семь веков французской поэзии в русских переводах. — : Евразия, 1999, с.584-589
 [Стихи] // Козовой В. Антология французской поэзии. : Дом интеллектуальной книги, 2001, с.188-190
 Поэзия французского сюрреализма. : Амфора, 2003. — с.49-76

Примечания

Литература 
 Jean R. Paul Éluard par lui-même … Paris: Éditions du Seuil, 1968.
 Guyard M.R. Le vocabulaire politique de Paul Éluard. Paris: Klincksieck, 1974.
 Paul Éluard et ses amis peintres, 1895—1952/ Annick Lionel-Marie, ed. Paris: Le Centre, 1982
 Decaunes L. Paul Éluard: l’amour, la révolte, le rêve. Paris: Balland, 1982
 Vanoyeke V. Paul Éluard: le poète de la liberté: biographie. Paris: Editions Julliard, 1995
 
 Поль Элюар: Биобиблиографический указатель/ Сост. А. В. Паевская. М., 1963
 Великовский С. И. …К горизонту всех людей: Путь Поля Элюара. М.: Художественная литература, 1968
 Великовский С. И. В скрещенье лучей: Групповой портрет с Полем Элюаром. М.: Советский писатель, 1987
 Великовский С. …К горизонту всех// Великовский С. Умозрение и словесность: Очерки французской культуры. М.-СПб: Университетская книга, 1999, с.421-511
 Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — 560 с. :илл. ISBN 5-94355-445-9. — С. 404—443
 Сануйе М. Дада в Париже. М.: Ладомир, 1999

Ссылки 

  
 Биография  
 Любовный треугольник Поль Элюар — Гала — Дали 

Поэты Франции
Французские поэты
Французские поэты XX века
Сюрреалисты
Дадаизм
Коммунисты Франции
Марксисты
Лауреаты Международной премии Мира
Участники Первой мировой войны (Франция)
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Литераторы, известные под псевдонимами